Teresa Tyszkiewicz (ur. 1906, zm. 1992) – polska malarka abstrakcji niegeometrycznej, profesor sztuk plastycznych
 Teresa Tyszkiewicz (ur. 1953, zm. 2020) – polska artystka współpracująca z galerią Foto-Medium-Art
 Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa (ur. 1760, zm. 1834) – żona Wincentego, pisarza wielkiego litewskiego